

Patronyme

 Charles Jean Roger Nadau (1902-1970) est un général français ;
 Nicolas Nadau (1975-) est un joueur français de rugby à XV ;
 Rose Nadau (1910-2007) est une photographe française.

Autres 
 Nadau est un groupe de musique gascon-béarnais créé en 1973.